Erdman ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Ritschardowitsch Erdman (* 1933), sowjetischer Sportschütze
 Constantine Jacob Erdman (1846–1911), US-amerikanischer Politiker
 Jacob Erdman (1801–1867), US-amerikanischer Politiker
 Jean Erdman (1916–2020), US-amerikanische Tänzerin, Choreographin und Tanzpädagogin
 Nikolai Robertowitsch Erdman (1900–1970), sowjetischer Dichter
 Paul Erdman (1932–2007), US-amerikanischer Autor 
 Richard Erdman (1925–2019), US-amerikanischer Schauspieler

Orte:
 Erdman (Pennsylvania)
 Erdman (Wisconsin)

Siehe auch:
 Erdmann
 Eerdmans